Elisabeth Heister-Neumann (1955- ), femme politique allemande ;
 Linsy Heister (1988- ), nageuse néerlandaise ;
 Lorenz Heister (1683-1758),  anatomiste, botaniste et chirurgien allemand.